Das türkische Wort Saruhan ist:
 die alte Bezeichnung der türkischen Provinz Manisa
 die neutürkische Schreibweise des Gründers der Saruchaniden-Dynastie (ca. 1313–1410)
 ein anderer Name für die Karawanserei Sarıhan